Sylvester & Tweety in Cagey Capers — видеоигра жанра платформер, основанная на мультфильмах Looney Tunes про кота Сильвестра и птичку Твити, разработанная компаниями TecMagik и Alexandria Inc. и выпущенная компанией Time Warner Interactive в 1993 году эксклюзивно для игровой приставки Sega Mega Drive.

Сюжет и геймплей 

Сюжета как такового у игры нет, как и в серии мультфильмов от Looney Tunes: кот ловит птичку, на этом сюжетная линия ограничивается. В игровом плане Sylvester & Tweety представляет собой платформер с горизонтальным и вертикальным скроллингом, то есть, в отличие от большинства платформеров, вроде игр серии Mario, где «высота» игровых локаций ограничена в основном 1—2 экранами, в игре Sylvester & Tweety in Cagey Capers «высота» локаций практически равна их «длине».

Персонажи и локации оформлены в стиле мультфильмов, на которых основана игра. Графически уровни построены с применением двухмерной графики; как и в большинстве платформеров, уровни и персонажи выполнены с использованием тайловой и спрайтовой графики соответственно.

Цель игры — помочь главному герою (коту Сильвестру) поймать птичку Твити, для чего необходимо погоняться за ней по семи игровым этапам: 
 Domestic Devils — внутри дома. Сильвестр гоняется за Твити внутри дома Бабули. Дом состоит из двух этажей-комнат (гостиной и спальни), соединённых лестницей, а также чердака. По ходу уровня Сильвестр поднимается с первого этажа на чердак. На чердаке, чтобы поймать птичку, Сильвестру нужно построить «пирамиду» из окружающих предметов. Следует остерегаться Бабули и бульдога Гектора. 
 Domestic Devils 2 — во дворе дома Бабули. Здесь располагаются электроопоры, заборы и иные объекты; также во дворе можно встретить Гектора. В конце уровня, чтобы добраться до птички, спрятавшейся в скворечнике, Сильвестру, так же как в первом уровне, нужно будет решить небольшую головоломку.  
 Mayhem Express — внутри и снаружи движущегося поезда. Поезд состоит из нескольких больших вагонов (грузовых и пассажирских). В некоторых из них встречаются Бабуля и Гектор, а также Кенгуру. В пространство между вагонами лучше не попадать — там располагаются «телепорты», способные «унести» героя в начало уровня; также «телепортами» можно считать открытые проёмы в бортах вагонов. В конце уровня кот ловит птичку на одном из вагонов.  
 Back Alley Blues — в трущобах. Улицы-трущобы на окраине города. Гоняясь за Твити, Сильвестр передвигается как по улицам, так и по зданиям. В этом ему мешают уличные коты, а также кактусы на подоконниках, газы из труб, повреждённые электрические провода и иные препятствия. В конце уровня кот ловит птичку на самом высоком здании.   
 Hyde and Shriek — в доме-лаборатории неизвестного учёного. Здание состоит из двух этажей, соединённых лестницей, а также чердака, на который можно попасть только на лифте. Уровень отличается более высокой сложностью, чем предыдущие. В частности, возрастает общее количество препятствий (хотя количество врагов остаётся прежним), а Твити временами мутирует в огромного монстра, гоняющегося за Сильвестром и стремящегося проглотить его. Здесь, так же как на третьем уровне, расположены «телепорты» (трубы и воздуховоды), перемещающие персонажа в разные части уровня. Противники — механические собаки, а также различные препятствия (например, газы из повреждённых труб, которые можно отключить, найдя рубильник). В конце уровня Твити можно поймать на чердаке здания.
 Hyde and Shriek 2 — в одной из комнат дома, химической лаборатории, наполненной колбами с реактивами. Здесь кот и птичка, после падения на них сосуда с неизвестным веществом, значительно уменьшаются в размерах. Уровень напоминает предыдущий, только на порядок сложнее. Он представляет собой комнату, в которой на нескольких шкафах и полках размещены различные предметы и колбы с веществами; сосуды соединёны между собой посредством трубок-«переходов». Сильвестр гоняется за Твити по комнате, а также внутри колб. Птичка здесь также мутирует в чудовище. Как и в предыдущем уровне, персонаж может перемещаться, используя «телепорты» (имеющих вид специализированных устройств). Противники — механические собаки. На уровне также много смертельных препятствий: например, вентиляторы, электрические разряды, кислота внутри колб (которую можно миновать только прыгая по пузырям, отделяющимся от неё), горящие газовые горелки и др. Нередко нужно решать логические задачи (например, искать рубильник для отключения газовой горелки или генераторов электрических разрядов). Кот ловит птичку на одной из платформ, расположенной где-то в середине уровня.
 Oceans of Trouble — внутри и снаружи пассажирского корабля, стоящего у причала. Сравнительно небольшой, но сложный уровень. Корабль состоит из нескольких этажей-палуб. «Телепортами» здесь служат трубы-воздуховоды. На уровне встречаются все предыдущие противники (кроме механических собак). В конце уровня, поймав птичку, кот случайно топит корабль и оба героя оказываются на необитаемом острове.

Следует отметить, что количество уровней в игре зависит от выбранного уровня сложности: чем он выше, тем больше доступных уровней. Подобную тенденцию можно наблюдать в некоторых других платформерах, — например, The Flintstones. По умолчанию уровень сложности выбран так, чтобы игроку были доступны первые пять уровней.

Для прохождения каждого уровня нужно несколько раз согнать птичку с места, где она сидит и, под конец, поймать её. Уровни игры представляют собой настоящие лабиринты, продвигаться по которым не так уж просто. Также на уровнях присутствуют логические элементы: например, чтобы преодолеть высокую перегородку, Сильвестру нужно построить «пирамиду» из подручных вещей, а чтобы отключить преграждающий путь вентилятор, — отыскать выключатель.

Персонаж обладает определённым уровнем здоровья, который уменьшается при падении с большой высоты или контакте с противниками и некоторыми препятствиями (например, с кактусами, ядовитой кислотой и огнём, электрическими разрядами, падающими цветочными горшками, газами из повреждённых труб и др.). Здоровье героя можно восстановить, собирая консервы. Текущий уровень здоровья отображается специальным индикатором (изображение Сильвестра); при получении персонажем повреждений изображение на индикаторе меняется. В среднем, чтобы потерять одну жизнь, протагонисту нужно получить пять-шесть повреждений (иногда меньше). Также на игровом интерфейсе можно наблюдать индикаторы очков, оставшегося времени и количества жизней.

На уровнях Mayhem Express, Hyde and Shriek, Hyde and Shriek 2 и Oceans of Trouble предусмотрены «телепорты», препятствующие или помогающие во время прохождения.

Врагов в игре достаточно мало. Для борьбы с ними по уровням спрятаны специальные предметы: боксёрская перчатка или, например, кость, с помощью которой можно отвлечь врага-бульдога. Также врагов можно просто бить лапами (как птичку), однако этот способ малоэффективен. Кроме оружия Сильвестр может использовать и другие вещи: зонтик, чтобы, не разбившись, спрыгнуть с большой высоты или пого-стик, чтобы подпрыгнуть повыше.

На некоторых уровнях (например, Domestic Devils) можно встретить котёнка Сильвестра, указывающего кратчайший путь к Твити.

Критика 
В целом игра получила достаточно высокие оценки. Многие рецензенты положительно отзывались о музыкальном оформлении, взятом из оригинальных мультфильмов Looney Tunes. Средняя оценка, по данным сайта MobyGames равняется 78 баллам из 100.

Рецензии 
 Коммерческая информационная база данных компьютерных игр Allgame поставила приключениям Сильвестра 3,5 звёздочки из 5, в том числе: 3 звёздочки за , 4 звёздочки за графику, которая по мнению Allgame идентична мультфильму, и 4,5 звёздочки за музыку и звук. Причём музыка игры была названа близкой к идеалу, а звуки необычайно реалистичными.
 Американский журнал GamePro в июньском номере 1994 года поставил игре максимальную оценку 5/5.
 Другой американский журнал — Game Players, оценил игру в 88 баллов из 100, назвав игру в плане графического оформления, музыки и геймплея одной из лучших, вышедших в 1994 году.
 По мнению журнала Mega Play, поставившего Sylvester & Tweety в июле 1994 года 68 баллов из 100, единственным минусом игры является несколько неудачное управление. В то же время, музыка и графика были названы фантастическими.
 Американский журнал, посвящённый компьютерным играм — EGM, поставил игре оценку 6,8/10. В рецензии говорилось, что, несмотря на превосходную графику и звук, впечатление от игры сильно портит неудобное управление.
 В книге «72 игры для Sega Megadrive» Sylvester & Tweety in Cagey Capers получили достаточно высокую оценку 41/50 в том числе 9/10 за графику и оригинальность, 8/10 за музыку и управление и 7/10 за геймплей. Игра была названа в рецензии очень оригинальной, с замечательной, близкой к настоящему мультфильму графикой, и превосходными звуковыми эффектами.
 Информационный сайт Sega-16.com поставил игре оценку 5 баллов из 10. Среди недостатков рецензенты выделили прежде всего графическое оформление — в частности, неточности в построении уровней, когда окружающие предметы «сливаются» с фоном и в некоторых случаях нельзя понять, можно ли воздействовать на тот или иной предмет или нет, либо каким-то способом контактировать с ним (один из примеров — кактусы на подоконниках на уровне Back Alley Blues, кажущиеся объектом фона, а не предметом, участвующим непосредственно в игровом процессе). Также были отмечены неудобное управление (высокая инертность персонажа) и недостатки в игровом процессе (например, на уровнях Hyde and Shriek и Hyde and Shriek 2 иногда проявляется нехватка «антидота», нейтрализующего Твити-мутанта). Рассматривая звуковое и музыкальное сопровождение, критики охарактеризовали его как «раздражающее» и сравнили игру в этом плане с Taz-Mania. По словам рецензентов, игра довольно «короткая» по продолжительности и её «можно пройти за один час». Также игра была названа «обычной», использующей те же приёмы, что и многие другие платформеры. При этом, как было указано, графическое оформление в целом стилистически сходно с оригинальным мультфильмом, а идея игры хорошо передаёт тематику последнего. Также рецензентам понравилось то, что игра достаточно разнообразна (по дизайну уровней и полезным предметам); это, по словам критиков, делает игру «особенной».  
 Информационный сайт Game Rankings.com, основываясь на рецензии журнала EGM, оценил игру в 65 баллов из 100.

Примечания

Ссылки 
 Sylvester & Tweety in Cagey Capers на сайте GameFAQs
 Sylvester & Tweety in Cagey Capers  на сайте IGN
  
 Sylvester & Tweety in Cagey Capers на сайте GameSpot
 Sylvester & Tweety in Cagey Capers на сайте Giant Bomb

Платформеры
Компьютерные игры 1993 года
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры только для Sega Mega Drive
Компьютерные игры Looney Tunes
Сайд-скроллеры